Danilowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Dionissijewna Danilowa (1903–1997), Balletttänzerin, Choreografin und Pädagogin
 Jelena Danilowa (* 1991), russische Triathletin
 Jelena Jurjewna Danilowa (* 1987), russische Fußballerin
 Marija Danilowa (1793–1810), russische Balletttänzerin
 Olga Walerjewna Danilowa (* 1970), russische Skilangläuferin
 Tamara Petrowna Danilowa (* 1939), russische Leichtathletin

Siehe auch:

 Danilova (Venuskrater)